El Otate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Otate, Amatlán de los Reyes, 
 El Otate, Tezonapa, 
 El Otate, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar